Костел святого Лаврентія, нині Церква Покрови Пресвятої Богородиці (Залізці).
 Костел святого Лаврентія, Жовква.
 Костел святого Лаврентія, Погорільці.
 Костел святого Лаврентія, с. Тайкури.

 Костел святого Лаврентія, Радимно.